L'Homme qui n'existait pas peut désigner différentes œuvres de fiction.

Livres 
 , éditions Julliard, 1954, et éditions J'ai lu collection Leur aventure , traduction de The Man Who Never Was: World War II's Boldest Counter-Intelligence Operation, Bluejacket Books,  . Ce livre relate l'opération Mincemeat, tendant à faire croire aux Allemands que les Alliés allaient débarquer dans les Balkans durant la seconde guerre mondiale. Le film L'Homme qui n'a jamais existé est tiré de cette œuvre.

 L'Homme qui n'existait pas : recueil de trois nouvelles de Roger Zelazny, compilées en 1976 sous le titre original My Name is Legion, édité par les éditions Pocket en 1978 ( de la collection Pocket Science-fiction).

 Recueil de sept nouvelles de Habib Ayyoub, éditions Barzakh, 165 p., Alger, 2009 :
 L'homme qui n'existait pas ;
 Le Tribunal d'exception ;
 Saison des pluies ;
 La Gare de l'Agha ;
 La Véritable Version des faits ;
 La Concierge ;
 Un hiver à Essendilen.

L'homme qui n'existait pas : roman graphique de Cyril Bonin, éditions Futuropolis, 56 p, paru en 2012.

Séries télévisées 
 « L'homme qui n'existait pas », épisode 16 de la saison 1 de la série télévisée New York, section criminelle, 2002, (Phantom) avec Brooke Smith, inspiré de l'histoire de Jean-Claude Romand.
 Astrid et Raphaëlle#Saison 1 2

Voir aussi 
L'Homme qui n'a jamais existé

Homonymie